El Partido Republicano de Confraternidad Española va ésser un partit polític fundat a l'octubre del 1932 a Barcelona. Es proposà "unir en su seno a los ciudadanos de las distintas regiones españolas no nacidos en Cataluña y residentes en su suelo y atender sus necesidades". Els seus líders foren Sebastián Fiol Batista (president) i Lorenzo Marín Hernández (vicepresident). Al juny del 1937 encara era actiu.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts